Ablació (geologia), pèrdua total del gel dipositat o la neu caiguda en glaceres o geleres
 Ablació (medicina), extirpació de qualsevol òrgan o part del cos mitjançant una operació o escissió quirúrgica
Ablació del clítoris o clitoridectomia